kla – codice ISO 639-3 della lingua klamath-modoc
 KLA (Khalistan Liberation Army) – esercito di liberazione del Khalistan